El colibrí de Tumbes (Thaumasius baeri, anteriormente Leucippus baeri) es una especie de ave en la familia Trochilidae.

Distribución y hábitat 
Se le encuentra en Ecuador y Perú. Sus hábitats naturales son los bosques secos subtropicales o tropicales y las zonas arbustivas secas.

Referencias

Enlaces externos 

Leucippus
Aves de América del Sur
Aves de Ecuador
Aves de Perú
Animales descritos en 1901